Madhwa Anandatirtha (ok. 1238–1318) – indyjski filozof
 Madhawa z Sangamagramy (ok. 1350–1425) – indyjski matematyk